Příjmení Frankl (Franklová) nosí více osob:
 Ludwig August Frankl von Hochwart – rakouský lékař, básník a překladatel
 Michal Frankl (* 1963) – bývalý český politik ODS, pak US, poslanec PSP, náměstek ministrů financí a informatiky
 Viktor Frankl (1905–1997) – rakouský lékař a psychiatr, zakladatel logoterapie
 Zachariáš Frankl (1801–1875) – konzervativní rabín

Podobná příjmení 
 Frankel
 Fränkel, Fränkl
 Frenkel
 Frank
 Franc

Bavorská příjmení
Židovská příjmení